Темпеста ( — буря) — итальянская фамилия. Известные носители:
 Темпеста, Антонио (1555—1630) — итальянский живописец и гравёр.
 Темпеста, Джон (род. 1964) — барабанщик.
 Темпеста, Орани Жуан (род. 1950) — архиепископ Римско-католической Церкви, Бразильский прелат.
 Пьетро Темпеста (Мулир Младший, Питер; 1637—1701) — голландский и итальянский художник.

См. также 
 Темпести
 Буря (значения)